Le Point Alden en Antarctique est un promontoire couvert de glace avec des roches apparentes, le long du bord de mer. Ce point marque la limite Ouest de l'entrée de la Baie du Commonwealth et la séparation entre La Terre-Adélie et la Côte de George V en Antarctique. Ce cap a été découvert le  par l'expédition Wilkes sous le commandement du  Charles Wilkes, et nommé par lui en l'honneur du  James Alden, commandant du Vincennes, le vaisseau amiral de l'expédition.

Notes et références 

Alden
Terre de George V
La Terre-Adélie
Toponyme évoquant une personnalité